Табулахан:

  — район в округе Мамаса, Индонезия;
 Табулахан — историческое государство на территории округа Полевали-Мандар, Индонезия;

См. также 
 Аралле-табулахан — один из австронезийских языков Индонезии.